Андре́йковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Андрейково.

Главой поселения и Главой администрации является Железкова Галина Григорьевна

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Вяземского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Каснянским сельским поселением
 на востоке — с Новосельским сельским поселением
 на юго-востоке — с Вяземским городским поселением
 на юге — с Поляновским сельским поселением
 на западе — с Относовским сельским поселением
 на северо-западе — с Масловским сельским поселением
 Крупные реки: Вязьма, Бебря.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Андрейковское сельское поселение были включены все населённые пункты трёх упразднённых сельских поселений: Масловского, Относовского и Хмелитского.

Население 

Общая численность населения — 1592 человека.

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 59 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, лесопереработка, магазины.

Примечания 

Муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Вяземского района Смоленской области‎